

Informacje ogólne 
 Dodatkowym tytułem wicehrabiego Chelmsford jest baron Chelmsford

Baronowie Chelmsford 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1858–1878: Frederic Thesiger, 1. baron Chelmsford
 1878–1905: Frederic Augustus Thesiger, 2. baron Chelmsford
 1905–1933: Frederic John Napier Thesiger, 3. baron Chelmsford

Wicehrabiowie Chelmsford 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1921–1933: Frederick John Napier Thesiger, 1. wicehrabia Chelmsford
 1933–1970: Andrew Charles Gerald Thesiger, 2. wicehrabia Chelmsford
 1970–1999: Frederic Jan Thesiger, 3. wicehrabia Chelmsford
 1999 -: Frederic Corin Piers Thesiger, 4. wicehrabia Chelmsford

Następca 4. wicehrabiego Chelmsford: Frederic Thesiger

Linki zewnętrzne 
 

Chelmsford